Nassschaum steht für:
 Textilreinigungsverfahren nach RAL 991 A3, siehe RAL 991 A3 #Shampoonierung
 Feuerlöschverfahren mit Druckluftschaum in der Einstellung nass für gesenkte Oberflächenspannung und hohe Eindringtiefe